Belcastel puede referirse a: 

 Belcastel, comuna francesa en Aveyron.
 Belcastel, comuna francesa en Tarn.